Ingeborg Eriksdotter van Denemarken (1244-1287), Deense prinses en koningin-gemalin van Noorwegen
 Ingeborg Eriksdotter van Zweden (1212-1254), Zweedse prinses
 Ingeborg Eriksdotter van Noorwegen (1297-1357), Noorweegse prinses en hertogin van Finland